żagiew (Polyporus) – rodzaj grzybów wielkoowocnikowych z rodziny żagwiowatych (Polyporaceae);
 żagiew, inaczej żagnica – zwyczajowa nazwa ważek z rodzaju Aeshna
 Żagiew – kolaboracyjna organizacja żydowska w getcie warszawskim